Medaljfördelningen vid de olympiska sommarspelen 1924 i Paris.

</div>

Källor 

1924
Olympiska sommarspelen 1924